Avrămeni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Avrămeni (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 in der Republik Moldau:
 Avrămeni (Rîșcani), Dorf im Rajon Rîșcani